Hüther ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Hüther (* 1957), deutscher Musiker
 Emma Hüther (verheiratete Richter, 1888–1956), deutsche Paläontologin
 Ernst Hüther (1880–1944), deutscher Kaufmann und Unternehmer in Schokoladenfabrik Mauxion GmbH (Saalfeld)
 Gerald Hüther (* 1951), deutscher Neurobiologe
 Helmut Hüther (1926–1991), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Julius Hüther (1881–1954), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Mc Moordy Hüther (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Michael Hüther (* 1962), deutscher Wirtschaftsforscher

Siehe auch:
 Hüter
 Hueter